Wengi bezeichnet:

Wengi, eine Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
Wengi ZH, einen Weiler der Gemeinde Aeugst am Albis, Kanton Zürich, Schweiz
Wengi bei Frutigen, ein Bäuert der Gemeinde Reichenbach im Kandertal
Niklaus von Wengi, einen solothurnischen Schultheiss

Siehe auch:
Wängi